Borborema ist der Name mehrerer Gemeinden in Brasilien:

 Borborema (Paraíba)
 Borborema (São Paulo)

Borborema steht für:
 Planalto da Borborema, Hochebene in Brasilien, bekannt auch als Chapada da Borborema oder  Serra da Borborema